Данная фильмография Элвиса Пресли включает все художественные фильмы (31) с участием певца; документальные фильмы, снятые при его жизни; концерты и шоу, предназначавшиеся для ТВ и вышедшие затем на видео; официальные (при участии компании Пресли) документально-биографические фильмы, видеосборники и концерты, вышедшие после смерти.

 

Фильмография
Фильмографии актёров
Фильмографии США